Henryk Hajduk (1932–2000) – polski piłkarz, trener.
 Henryk Hajduk (ur. 1953) – polski polityk.